Citerne est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Une citerne est dispositif destiné à collecter en vrac et stocker un liquides, un gaz ou un solide généralement pulvérulent
 Dans les stations-service, le carburant est contenu dans des cuves souterraines. Certaines citernes sont équipées d'une double enveloppe isolante (dans laquelle on a fait le vide) et d'un limiteur de pression (cas du stockage de l'azote liquide). D'autres peuvent recevoir un calorifugeage pour le stockage à chaud de produits visqueux (tels le bitume).
 Une citerne souterraine est un réservoir excavé dans le sous-sol.
 Par extension, ce nom est également donné à des véhicules chargés d'assurer le transport de liquides, de gaz ou de pulvérulents :
 Camion-citerne
 Navire-citerne
 Wagon-citerne.

 En neuroanatomie, une citerne subarachnoïdienne est une dilatation de l'espace sous-arachnoïdien qui est remplie du liquide cérébro-spinal.

Toponyme 
 Citerne (Somme) est une commune française de la Somme.
 La Citerne (volcan) est un volcan de la Guadeloupe, situé sur le flanc de la Soufrière.

Personnalités 

 Gabriel Citerne (1901-1981), homme politique français, député ;
 Robert Citerne (né en 1961), escrimeur handisport français, épéiste.

Voir aussi

Articles connexes 
 Cuve
 Silo (stockage)